La Női Nemzeti Bajnokság (en español: Campeonato Nacional Femenino), abreviado Női NB I,  es la máxima categoría de fútbol femenino de Hungría. Organizada por la Federación Húngara de Fútbol, consta de 8 equipos y el campeón clasifica a la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

Formato 
Los 8 equipos juegan en el sistema de todos contra todos en dos encuentros. Los cuatro primeros equipos de la clasificación, pasan a un grupo de play-offs que define el campeón.

Equipos temporada 2019-20

Historial 
Lista de equipos campeones.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
Liga en UEFA
Liga en Soccerway

Fútbol femenino en Hungría
Campeonatos de fútbol entre clubes de Hungría
Ligas de fútbol de Hungría